Theodor Plieninger ist der Name folgender Personen:

* Theodor Plieninger (Mediziner) (1756–1840), deutscher Mediziner 
 Theodor Plieninger (Paläontologe) (Wilhelm Heinrich Theodor Plieninger; 1795–1879), deutscher Paläontologe und Naturwissenschaftler
 Theodor Plieninger (Industrieller) (1856–1930), deutscher Chemieindustrieller